Название газет:

 «Дойче Альгемайне Цайтунг» — «Deutsche Allgemeine Zeitung» (DAZ) — газета, издающаяся в Казахстане с 1966 года.

 «Deutsche Allgemeine Zeitung» — газета, издававшаяся в Берлине в 1861—1945 годах.